Ngola peut désigner : 
 Ngola, autre nom de l'angolar, langue créole de Sao Tomé-et-Principe ;
 Ngola, danse pratiquée par les femmes Bassa (Cameroun) ;
 Ngola, titre attribué aux dirigeants du royaume Ndongo ;
 Ngola, village de la commune de Somalomo au Cameroun ;
 Ngola, village de la commune de Lomié au Cameroun ;
 Aérodrome de Ngola, aérodrome au Cameroun, situé à l'est de la ville de Yokadouma.